Felix, Net i Nika oraz Świat Zero – dziewiąty tom z serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Nawiązuje do drugiej książki z serii – Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa. Premiera książki odbyła się 9 listopada 2011.

Opis fabuły 
W imieniny Felixa, on, Net i Nika przechodzą przez Pierścień w Instytucie Badań Nadzwyczajnych. Zrobili to tuż po jego pierwszym teście, więc ten przenosi ich do innego wymiaru. Przyjaciele, próbując wrócić do swojego „Świata Zero”, jeszcze bardziej się od niego oddalają. Książka kończy się, gdy w Polsce panuje komunizm, a przyjaciele przechodzą tam przez czynny i działający portal, który przenosi ich do czasów hitlerowskich. Następnie odwiedzają dom Niki, a w nim spotykają jej rodziców. Dziwi to przyjaciół, ponieważ w Świecie Zero Nika od dawna jest sierotą. Kontynuacją książki jest Felix, Net i Nika oraz Świat Zero 2. Alternauci.

Rozdziały 
 O jeden wykrzyknik za daleko
 Nudy, jak zwykle
 Pierwszy test z pełną mocą
 Nie wszystko się zgadza
 Zróbmy to, zanim ktoś zauważy
 Że jesteśmy, to wiemy. Ale gdzie?
 Nie możesz tutaj przychodzić
 Nie ma na co czekać
 Oby następny był lepszy
 Będą nas tu trzymać latami
 Sprawdźmy. Najwyżej przeprosimy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 FNiN oraz Świat Zero na stronie Powergraph.

Felix, Net i Nika